{{DISPLAYTITLE:Ka-диапазон}}
Ka-диапазон — диапазон частот сантиметровых и миллиметровых длин волн, используемых в основном для спутниковой радиосвязи и радиолокации. По определению IEEE, этот диапазон простирается от 26,5 до 40 ГГц электромагнитного спектра (что соответствует длинам волн от 1,13 до 0,75 см). Название диапазона происходит от смеси английского и немецкого слов: «короткий» () и «над» (), что указывает на положение Ka-диапазона: «над» K-диапазоном (18 — 26,5 ГГц).

Спутниковая связь 
Одна из основных областей применения Ka-диапазона это спутниковая связь. В связи с тем, что в традиционных диапазонах (S-, L-, C-, X- и Ku-) для этих целей уже не осталось места, в настоящее время всё больше и больше используются Ka- и K-диапазоны.

В спутниковой связи этот диапазон называется Ka-диапазон 30/20 ГГц и полосы частот, зарезервированные для этих целей, лежат между 18,3—18,8 и 19,7—20,2 ГГц для линии Спутник — Земля, и между 27,5 и 31 ГГц для линии Земля — Спутник. То есть фактически канал Спутник — Земля полностью лежит в K-диапазоне, а канал Земля — Спутник в Ka-диапазоне.

В настоящее время среди систем, использующих Ka-диапазон 30/20 ГГц, можно отметить канадский Anik F2, который обладает 45 активными Ka-транспондерами и обеспечивает услуги мультимедиа и широкополосный доступ в Интернет на территории Северной Америки, Ka-Sat принадлежащий Eutelsat и обеспечивающий похожие услуги на территории Европы, ViaSat-1 компании Viasat Inc.  и JUPITER компании , обеспечивающие широкополосный доступ в Интернет на территории Северной Америки. На многих строящихся и запланированных на сегодня к запуску спутниках связи предусматривается наличие Ka-диапазона. 

Также,  Ka-диапазон используется первыми 4400 спутниками SpaceX Starlink, британскими спутниками Inmarsat I-5 и спутниками Iridium Next.

Среди российских аппаратов этот диапазон должен был использоваться в спутнике Экспресс АМ4, выведенном в 2011 году на нерасчётную орбиту, транспондеры Ka-диапазона работают на спутниках Экспресс АМ5, Экспресс АМУ1 и Ямал-601, а также работали (в марте 2020 года отключены) на Экспресс АМ6.

РЛС 

Ka-диапазон широко используется в радиолокации. Из-за особенностей этого диапазона (высокая степень атмосферного поглощения и небольшая длина волны), радары Ka-диапазона способны работать на коротких расстояниях и производить измерения сверх-высокого разрешения. Типичной сферой применения этих радаров является управление воздушным движением в аэропортах, где с помощью последовательности очень коротких импульсов (длительностью в несколько наносекунд) определяется дистанция до воздушного судна.

Радары ДПС 
Современные полицейские дорожные радары работают в диапазонах Ka- и K-. В Ka-диапазоне, который является самым новым из использующихся полицейскими радарами, несущей частотой является 34700 МГц и полоса пропускания составляет 1300 МГц. Меньшая длина волны и более высокий энергетический потенциал (усиление одинаковых по размерам антенн прямо пропорционально несущей частоте) позволяют приборам, работающим в Ka-диапазоне, иметь небольшие размеры и дальность обнаружения до полутора километров, самую большую из всех используемых диапазонов. В настоящее время (2011) в России радары, использующие этот диапазон, не лицензированы и не используются.

Другие частотные диапазоны 
Диапазоны в различных системах обозначений различаются, в таблице приведены диапазоны согласно классификации IEEE:

См. также 
 Микроволновое излучение
 K-диапазон
 Ku-диапазон
 X-диапазон
 Радиоизлучение
 Электромагнитное излучение

Примечания 

Диапазоны радиоволн
Спутниковая связь